Le cabinet Brandt () peut désigner ces gouvernements allemands :

le cabinet Brandt I, au pouvoir entre 1969 et 1972 ; 
 le cabinet Brandt II, au pouvoir entre 1972 et 1974.

le sénat Brandt I, au pouvoir entre 1957 et 1959 ; 
 le sénat Brandt II, au pouvoir entre 1959 et 1963 ; 
 le sénat Brandt III, au pouvoir entre 1963 et 1966.